Gram har flere betydninger:
 Gram (enhed) – en SI-enhed for masse
 Gram (sværd) – et sværd i nordisk mytologi
 Gram (sagnfigur) – dansk sagnkonge
 Gram (virksomhed) – et firma i Haderslev Kommune beliggende i Vojens
 Stednavne
 Gram (Haderslev Kommune) – hovedbyen i den tidligere Gram Kommune i Gram Sogn, Haderslev Kommune
 Gram (Rårup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rårup Sogn, Hedensted Kommune
 Gram (Stilling) – en bydel tilhørende Stilling og et ejerlav i Stilling Sogn, Skanderborg Kommune
 Gram (Slesvig) – en by i Slesvig
 Gram Kommune – en kommune i Sønderjylland (1970-2006)

 Se også
 Gramfarvning – farvemetode der anvendes ved karakterisering af bakterier

 Personer med efternavnet Gram
 Friedrich von Gram - amtmand
 Hans Gram – en dansk filolog
 Hans Christian Gram – en dansk læge, opfinder af gramfarvning
 Jørgen Pedersen Gram – en dansk matematiker
 Peder Gram – en dansk komponist og musikchef i DR